moeder
 Mam (volk), een Mayavolk
 Mam (taal), de taal van dat volk
 MAM, een Nederlandse band